Дми́трий Копыло́в:
 Копылов, Дмитрий Епифанович (XVII век) — сын боярский (с 1643 года), казачий атаман.
 Копылов, Дмитрий Николаевич (род. 1988) — российский серийный убийца.